Ambrózy Béla (1838–1911) méhész, földbirtokos, országgyűlési képviselő
 Ambrózy Béla (1902–1991) zongoratanár  és -művész, főiskolai tanár